

Patronymes 

 Carroll Shelby (1923-2012), fondateur de Shelby Motors, une marque de voiture de sport,
 Isaac Shelby (1750-1826), officier durant la guerre d'indépendance américaine et le premier gouverneur du Kentucky,
 Richard Shelby (1934-), sénateur américain de l'Alabama (Démocrate, puis plus tard Républicain),
 Thomas Shelby, personnage principal de la série britannique Peaky Blinders

Toponymes 

 Shelby, localité de l'Alabama,
 Shelby, localité de la Caroline du Nord,
 Shelby, localité de l'Iowa,
 Shelby, localité du Michigan,
 Shelby, localité du Mississippi,
 Shelby, localité du Montana,
 Shelby, localité du Nebraska,
 Shelby, localité de l'État de New York,
 Shelby, localité de l'Ohio,
 Shelby, localité du Texas,
 Shelby, localité du Wisconsin,

Autres
 Shelby,  film canadien de Brian K. Roberts (2014)
Shelby Super Cars, constructeur automobile américain

Voir aussi